Slobodan Kaštela (Novigrad, 13. rujna 1941.),  hrvatski stručnjak prometnog prava, član suradnik HAZU od 2016. godine. Znanstveni savjetnik i profesor prometnog prava na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u mirovini

Životopis 
Rođen je 1941. u Novigradu Dalmatinskom. Od 1946. stalno živi u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu 1964. Godine 1967. položio je pravosudni ispit. Magistrirao je 1991. na Ekonomskom fakultetu, a 2000. je doktorirao na Fakultetu prometnih znanosti. Objavio je više od sto znanstvenih i stručnih radova i aktivno sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Temeljna karakteristika njegova znanstvenog i stručnog interesa elementi su interdisciplinarnosti. U svojim radovima posebnu pažnju posvećuje istraživanjima u području prava i ekonomije. Kao glavni urednik/urednik uredio je 35 knjiga, zbornika i monografija. Autor je ili suautor četiri knjige i dva udžbenika te 17 poglavlja u knjizi. Od knjiga treba izdvojiti Zračno prometno pravo te sveučilišni udžbenik Prometno pravo. Ta je knjiga 2009. dobila Nagradu J. J. Strossmayer kao najuspješnije znanstveno djelo izdano 2008. iz područja društvenih znanosti. Suautor je i redaktor znanstvene monografije Međunarodni i nacionalni izvori hrvatskog prometnog prava. Autor je i Spomenice Zaklade HAZU 1993. – 2013. Znanstveni je voditelj Akademijina Zavoda u Bjelovaru. Bio je voditelj projekta Acquis u području prometa. Za aktivan društveni i znanstveni rad primio je tri odlikovanja i više drugih javnih priznanja i nagrada, od kojih se izdvajaju: Odlikovanje Predsjednika Republike Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića i Nagrada za životno djelo Općine Novigrad (u kojoj je rođen).

Izvori 

Promet Hrvatske
Životopisi, Zagreb
Hrvatski pravnici